Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne peut faire référence à :

 Vendée-Arctique-Les Sables-d'Olonne 2020, une course à la voile ;
 Vendée Arctique 2022 ;